Hypsoblennius är ett släkte av fiskar. Hypsoblennius ingår i familjen Blenniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Hypsoblennius